Zhukovski puede referirse a:

Lugares 

 Zhukovski (ciudad), es una ciudad de Rusia.
 Aeropuerto Internacional de Moscú-Zhukovski, en Zhukovski, óblast de Moscú, Rusia.
 Raión de Zhukovsky, es el nombre de varias regiones de Rusia.
 Zhukovka, es el nombre de varias poblaciones de Rusia.
 Zhukovo, es el nombre de varias poblaciones de Rusia.

Otros 

 Zhukovski (apellido), apellido eslavo con varias variantes escritas (Joukovsky, Joukowsky, Zhukovsky, Zhukowski, Zhukovskiy, Zukovski, Zukowski...).
 Zhukovskiy (cráter), es un cráter en la Luna.
 Zhukovsky (película), es una película de la Unión Soviética.